Балиева — женская форма фамилии .
 Балиева, Агнесса Суреновна (род. 1947) — артистка балета, ведущая солистка Большого театра, хореограф, педагог, заслуженная артистка РСФСР.
 Балиева, Елена Аркадьевна (настоящая фамилия Акопян, 1895—1981) — актриса, жена Н. Ф. Балиева и Ф. Ф. Комиссаржевского
 Балиева, Загипа Яхяновна (род. 1958) — казахстанский политический деятель, министр юстиции Казахстана.